Beckley – miasto w Wirginii Zachodniej (USA)
 Beckley – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Beckley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Beckley – miejscowość w hrabstwie Kentucky (Anglia)
 Beckley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Beckley and Stowood – civil parish w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Fundacja Beckley – organizacja charytatywna promująca interdyscyplinarne badania nad świadomością i jej modyfikowaniem
 Gerald Beckley – amerykański muzyk rockowy
 Rob Beckley – założyciel, wokalista i lider amerykańskiego zespołu Pillar